UPS може да означава:

 UPS () – източник на непрекъсваемо захранване.
 United Parcel Service – куриерска компания.
 Универсална полярна стереографска координатна система (, UPS) – координатна система, основана на полярна стереографска проекция
 UPS Airlines – американска авиокомпания за превоз на товари, дъщерно предприятие на United Parcel Service Inc.